Jatropha kan avse:

 Jatropha (växter) – ett släkte av törelväxter
 Jatrophaolja – en vegetabilisk olja som produceras av frön från Jatropha curcas